Kabinett Blos bezeichnet verschiedene Regierungen Württembergs unter Wilhelm Blos:
Kabinett Blos I, 1918–1919
Kabinett Blos II, 1919–1920